Зобы — деревня в Бежецком районе Тверской области, административный центр Зобинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 4 км на юг от районного центра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Княжевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Княжевского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1978 года — центр Зобинского сельсовета, с 2005 года — центр Зобинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются основная общеобразовательная школа, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района